Plejaden steht für
 Plejaden (Mythologie) (auch Atlantiden) die sieben Töchter des Atlas und der Okeanine Pleione
 Plejaden, das danach benannte „Siebengestirn“, ein Sternhaufen 
 Südliche Plejaden, ein mit den Plejaden verglichener offener Sternenhaufen IC 2602

Vom Siebengestirn abgeleitet:

 Tragische Plejade, sieben alexandrinische Dichter des 3. Jahrhunderts v. Chr.,
 La Pléiade, französische Dichterschule des 16. Jahrhunderts 
 Bibliothèque de la Pléiade, Buchreihe des Verlagshauses Éditions Gallimard 
 Plejaden, Gruppe deutscher Schachmeister im 19. Jahrhundert, siehe Berliner Schule (Schach)
 Plejaden (Loge), Schweizer Frauenloge der Freimaurer
 Les Pléiades, Aussichtsberg in der Schweiz 
 Pléiades, die optischen Nutzlasten des Satellitensystems Orfeo (Satellit)
 einen Supercomputer („Pleiades“) der Familie SGI Altix
 Pleiades (Datenbank), wissenschaftliche Datenbank zur antiken Geographie, 
 The Pleiades, erloschene Vulkane in der Antarktis